

Municípios da Espanha 
 Montalbán (Aragão)
 Montalbán de Córdoba — na Andaluzia
 La Puebla de Montalbán — na província de Toledo, Castela-Mancha

Venezuela 
 Montalbán (Carabobo) — município
 Montalbán (Montalbán) — capital do município homónimo

Desambiguações de topônimos